Kustermann ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Kustermann (* 1943), deutscher Sportschütze
 Max Kustermann (1825–1901), deutscher Kommerzienrat und Unternehmer
 Otto Kustermann (1878–1971), deutscher Schauspieler, Theaterleiter und Bühnenregisseur

Siehe auch:
 Küstermann